Torcy, település Franciaországban, Essonne megyében
Torcy, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Torcy, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Torcy-en-Valois, település Franciaországban, Aisne megyében
Torcy-et-Pouligny, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Torcy-le-Grand, település Franciaországban, Seine-Maritime
Torcy-le-Petit, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Torcy-et-Pouligny, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Torcy-le-Petit település, Franciaországban, Aube megyében
Torcy-le-Grand település, Franciaországban, Aube megyében